Chabaud-Latour est un patronyme français adopté suite à l'anoblissement sous l'Empire d'une branche de la famille Chabaud originaire de Nîmes porté notamment par :
 Antoine Chabaud, seigneur de la Tour (1727-1791), ingénieur militaire français ;
 Antoine Georges François de Chabaud-Latour (1769-1832), ingénieur militaire, colonel et homme politique français ;
 François de Chabaud-Latour (1804-1885), ingénieur militaire, général et homme politique français, fils du précédent ;
 Rosine de Chabaud-Latour (1794-1860), personnalité du protestantisme français, sœur du précédent.

Ce patronyme a été utilisé pour dénommer les lieux suivants : 
 Fosse Chabaud-Latour (Condé-sur-l'Escaut), aussi Fosse François de Chabaud-Latour, puits de mine de la Compagnie des mines d'Anzin, situé à Condé-sur-l'Escaut.
 Fosse Chabaud-Latour (Denain), aussi Fosse François de Chabaud-Latour, puits de mine de la Compagnie des mines d'Anzin, situé à Denain.
 La cité Chabaud-Latour Ancienne, corons construits en 1870 et 1875 à proximité de la fosse ci-dessus à Denain. 
 La cité Chabaud-Latour Nouvelle, corons construits en 1924 à proximité de la précédente.
 L'étang de Chabaud-Latour, lac d'affaissement minier situé au nord-est de Condé-sur-Escaut, qui inclut également une base de Loisirs de Chabaud-Latour.
 L'avenue Chabaud-Latour, voie de 600 mètres de long située à Montbéliard dans le quartier de la Prairie (du nom du baron Édouard de Chabaud-Latour, neveu de François et Rosine de Chabaud-Latour, installé à Montbéliard où il dirige l'importante société industrielle fondée par son beau-mère Albert Roux.)

Notes et références 

Patronyme français